Hugues d'Arcy est un nom notamment porté par :
 Hugues d'Arcy (-1298), prélat français, évêque d'Autun ;
 Hugues d'Arcy (-1352), prélat français, évêque de Laons puis archevêque de Reims, neveu du précédent.